Il singolare del torneo di tennis Brasilia Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Javier Sánchez 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Karel Nováček (secondo turno)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Francisco Clavet (terzo turno)
 Martín Jaite (quarti di finale)
 Javier Sánchez (finale)
 Javier Frana (terzo turno)
 Bryan Shelton (terzo turno)
 Andrés Gómez (semifinali)

 Bryan Shelton (semifinali)
 Pablo Arraya (terzo turno)
 Andrés Gómez (campione)
 David Rikl (secondo turno)
 Chris Pridham (secondo turno)
 Javier Sánchez (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (terzo turno)
 Francisco Montana (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Brasilia Open 1991